Een verkeersweg:
 N434 (België)
 N434 (Frankrijk)
 N434 (Nederland), zie Provinciale weg 434
 N434 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing